Il singolare del torneo di tennis Belém Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Carlos Berlocq 4-6, 6-2, 7-68.

Teste di serie 

 Marcos Daniel (secondo turno)
 Thiago Alves (semifinali)
 Carlos Berlocq (finale)
 Ricardo Mello (semifinali)

 André Sá (quarti di finale)
 André Ghem (quarti di finale)
 Pablo Cuevas (quarti di finale)
 Cristian Villagran (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belém Challenger 2006